Yama (godheid), de god van de dood in het Tibetaans boeddhisme, hindoeïsme, de Chinese en Japanse mythologie
 Yama (yoga), een concept uit de yoga-soetra's
 Yama (district), een district in Japan